Александар Атанасиевич может означать:

 Атанасиевич, Александар (волейболист) (род. 1991) — сербский волейболист, чемпион Европы 2011 года.
 Атанасиевич, Александар (шахматист) (род. 1922) — югославский шахматист.
 Атанасиевич, Ксения (1894—1981) — сербская писательница, переводчик и философ.